Nay (Pirenéus Atlânticos) — comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos
 Ney — instrumento musical típico do Oriente Médio

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música